Выбор:
 Вы́бор — предпочтение одних вариантов множеству других или отказ от одних вариантов в пользу других.

Топоним 
 Выбор — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Выбор — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Выбор — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Выбор — река в России, приток Мезени.
 Выбор — река в Красноярском крае России, приток Хеты.

Другое 
 «Выбор» — роман Юрия Бондарева.
 «Выбор» — двухсерийный фильм режиссёра Владимира Наумова по роману Юрия Бондарева (1987).
 «Выбор» — русскоязычная общественно-политическая газета города Салавата.
 Премия «Выбор» — ежегодная премия за гражданское мужество в противостоянии преступности, учреждённая телеканалом НТВ и правозащитным движением «Сопротивление».
 «Выбор» — роман Виктора Суворова, 1981—1994 годы, — часть трилогии, наряду с «Контроль» и «Змееед».

См. также 
 Выборы
 
 Выбор-Курбатово